«Приключения кота Леопольда» — цикл советских мультипликационных телефильмов про доброго кота Леопольда, которого в многочисленных ситуациях донимают двое мышей-хулиганов. Создано 11 фильмов, над которыми работали драматург Аркадий Хайт и художник-постановщик Вячеслав Назарук. В 1985 году авторская группа получила Государственную премию СССР.

Высказывание Леопольда — «Ребята, давайте жить дружно!» — стало прецедентным в русском языке.

Создатели 
Лауреаты Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей (1985):
 Режиссёр-постановщик: Анатолий Резников
 Автор сценария: Аркадий Хайт
 Художник-постановщик: Вячеслав Назарук
 Оператор: Владимир Милованов
 Композитор: Борис Савельев

Персонажи 
Главные персонажи: кот Леопольд и двое мышей.

Кот Леопольд 
Рыжий кот Леопольд средних лет, живёт в доме № 8/16 по улице Мурлыкина, рядом с кафе и ателье. Изображается он как типичный интеллигент: не курит, не пьёт, не повышает голоса. Почти всегда, не исключая и уличной обстановки, одет в мягкие домашние синие брюки, закатанные до колена, жёлтую водолазку, домашние тапочки и неизменный галстук-бабочку, который не снимает даже во время купания. Леопольд, начиная с третьей серии, отличается жизненным оптимизмом, настоящий кот-миротворец, и его главное жизненное кредо, повторяемое в конце каждой серии — «ребята, давайте жить дружно». Начиная с третьей серии, он не обижается на мышей и не страдает от их пакостей — лишь неодобрительно качает головой; с этого же эпизода он больше не мстит мышам — чаще всего они сами попадаются в собственные ловушки.

Мыши 
Двое мышей-хулиганов, которым претит интеллигентный и безобидный Леопольд. Появляются во всех сериях, кроме «Интервью с котом Леопольдом». Они называют его, как правило, «подлым трусом» и постоянно ищут способ ему насолить, но при этом сами становятся жертвами своих выходок и в конце каждой серии раскаиваются в своих происках. С третьей по десятую серии серый отличается грузным весом и басовитым голосом, белый же — тощий и писклявый. Кроме того, в первой серии верховодит явно белый, а серый берёт на себя командование во второй серии. Но уже начиная с третьей серии очевидный лидер — белый, а серый начинает ему подчиняться. Однако, когда серому изрядно достаётся из-за неудачного плана белого (например, когда в серии «Поликлиника кота Леопольда» белый, пытаясь возле лифта сделать укол снотворного Леопольду, промахнулся и уколол серого), он гоняется за ним и пытается прибить.

По некоторым источникам, у мышей есть имена — Митя и Мотя. Однако, по словам Аркадия Хайта, имена мышей в мультфильме не назывались умышленно — авторы не хотели, чтобы реальных ребят с именами Митя и Мотя «стали дразнить мышатами, зубастиками или грызунами».

Ребята, давайте жить дружно! 
Имя кота Леопольда и его фраза: «Ребята, давайте жить дружно!» стали прецедентными в русском языке. Смысл их употребления зависит от контекста. Так, в политике эти метафоры используются для сглаживания опасных высказываний, чтобы уменьшить вероятность буквальной интерпретации слов говорящего:
 Назвать политика Леопольдом — значит определить его как склонного к уступке, к компромиссам;
 «Ребята, давайте жить дружно!» выражает миролюбивую позицию, призыв к смягчению обстановки, но иногда, обычно без имени Леопольда, употребляется в ироническом смысле как символ конформизма, утопии, противоположность активным действиям («не на уровне общих деклараций типа „давайте жить дружно“ — это уже было — а на уровне конкретных предложений»).

Озвучивание 
В первой серии («Месть кота Леопольда») все роли были озвучены актёром Андреем Мироновым. Его хотели пригласить и на вторую серию («Леопольд и золотая рыбка»), но актёр заболел, и все четыре героя (включая золотую рыбку) заговорили голосом Геннадия Хазанова. С третьей («Клад кота Леопольда») по одиннадцатую серию («Автомобиль кота Леопольда») все роли озвучивал Александр Калягин (кроме восьмой серии «Интервью с Котом Леопольдом», где вновь прозвучал голос Миронова).

Серии 
Первые две серии («Месть кота Леопольда» и «Леопольд и золотая рыбка») были созданы техникой перекладки: герои и декорации создавались на вырезанных кусочках бумаги, которые перекладывались под стеклом. Дальнейшие серии были реализованы с помощью рисованной мультипликации. В первых двух фильмах было больше диалогов, чем в последующих.

  — Месть кота Леопольда. В этой серии мы впервые знакомимся с главными героями. Кот Леопольд в своей квартире слушает пластинку, мыши всячески пытаются попасть к Коту в дом, но безрезультатно. Тогда они выманивают Леопольда на улицу и устраивают ловушку. Потом обессиленный Леопольд вызывает доктора, который заявляет ему, что причина очень проста: «Вы слишком добрый». Доктор прописывает коту Леопольду «Озверин», и тогда тот начинает охоту на мышей.
  — Леопольд и золотая рыбка. Кот Леопольд поймал золотую рыбку, но отпустил, не попросив у неё ничего. Позже рыбку поймали мыши, и попросили сделать их большими и страшными — но в кого бы ни превращала их рыбка, они находили лишь проблемы. Тогда они просят превратить их обратно в мышей и оказываются возле дома Леопольда. Когда они вламываются к коту домой, тот просит золотую рыбку сделать его невидимым. Мыши ищут кота и устраивают у него в доме погром — тогда Леопольд, пользуясь своей невидимостью, проучивает мышей.
  — Клад кота Леопольда. Мыши получили по почте карту, на которой обозначен клад. В указанном на карте месте действительно оказался зарыт сундук, но в нём оказался не сыр, которого ожидали мыши, а Леопольд в костюме привидения.
  — Телевизор кота Леопольда. Кот Леопольд купил телевизор, и мыши всеми силами пытаются помешать ему спокойно посмотреть любимый мультфильм (первую серию «Месть Кота Леопольда»). Мыши решают подключить пылесос, который выходит из-под контроля. Тапочки Леопольда засасывает пылесос, и он пытается его отключить, но попадает под струю воздуха и взлетает к потолку.
  — Прогулка кота Леопольда. Кот Леопольд совершает велосипедную прогулку по загородному шоссе. Мыши всячески пытаются подстроить ему аварию, но попадают в ловушку сами.
  — День рождения Леопольда. Кот Леопольд готовится праздновать день рождения, а мыши пытаются испортить ему праздник: в частности, сильно увеличивают силу огня в духовке, из-за чего у Леопольда сгорает праздничный торт.
  — Лето кота Леопольда. Кот Леопольд отправляется на дачу, где мыши готовят ему новые пакости. Они изобретают целую механическую систему, в расчёте на то, что Леопольд возьмёт бутылку молока, а в результате действия системы получит удар по голове упавшим большим арбузом. Но Леопольд, наоборот, сорвав арбуз, который он увидел, пускает устройство в обратную сторону, и мыши сами становятся жертвами своего изобретения.
  — Интервью с котом Леопольдом. Кот Леопольд даёт интервью Далю Орлову (хромакей для «Голубого огонька»).
  — Кот Леопольд во сне и наяву. Кот Леопольд загорает и читает книгу «Робинзон Крузо», а мыши пытаются его напугать. Когда он засыпает на пляже, ему снится, что он попал на необитаемый остров.
  — Поликлиника кота Леопольда. У Кота Леопольда заболел зуб, и он отправляется в поликлинику к стоматологу, а потом на медосмотр. Тем временем мыши пытаются подстроить ему очередную пакость.
  — Автомобиль кота Леопольда. Кот Леопольд самостоятельно построил автомобиль, оснащённый множеством электронных устройств. Когда Леопольд выехал за город на пленэр, мыши угнали машину, но не смогли разобраться со всеми её функциями.

Издания 

 1986 — «Ребята, давайте жить дружно». Сборник песен кота Леопольда (музыка песен: Б. Савельева, текст песен: А.Хайта, М.Пляцковского, исполняет А.Калягин, ансамбль «Мелодия» п/у Б.Фрумкина, звукорежиссёр: А.Штильман, редактор: М.Бутырская, художник: А.Резников) — «Мелодия», , . Песни были переизданы, некоторые из старых перезаписаны; звучат не так, как в мультфильмах (например, песня мышей «Мы терпеть не можем кошек…»), а также были добавлены некоторые новые песни (например, песня обжоры «Ни за что на свете кашу есть не стану…»).

Возвращение кота Леопольда

«Новые приключения кота Леопольда» 

В 2015 году, к 75-летию Анатолия Резникова, было снято продолжение сериала — «Новые приключения кота Леопольда». Премьера состоялась в России 1 января 2016 года на телеканале «Мульт», а также «Карусель».

Примечания

Литература

Ссылки 

 Творческое объединение «ЭКРАН»
 Приключения кота Леопольда на сайте МУЛЬТ

Мультипликационные телефильмы СССР
Рисованные мультфильмы СССР 1975 года
Мультсериалы ТО «Экран»
Мультсериалы СССР
Мультфильмы Анатолия Резникова
Кот Леопольд
Мультсериалы о котах
Леопольд, кот
Вымышленные говорящие животные